Sultanpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Sultanpur (Uttar Pradesh), de hoofdstad van bovenstaand district
 Sultanpur (Madhya Pradesh), een plaats in de Indiase staat Madhya Pradesh
 Sultan Pur, een plaats in het Indiase unieterritorium Delhi